W Rumunii
 Glodu – wieś w okręgu Ardżesz, w gminie Călinești
 Glodu – wieś w okręgu Ardżesz, w gminie Leordeni
 Glodu – wieś w okręgu Suczawa, w gminie Panaci
 Glodu – wieś w okręgu Vâlcea, w gminie Dănicei
 Glodu-Petcari – wieś w okręgu Buzău, w gminie Chiliile